Первая лига 1958 () — 20-й сезон чемпионата Албании с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Партизани» смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки
 Статистика на giovanniarmillotta.it

1958
Албания
1958 год в Албании